Péter Miklós (1906–1978) tornász
 Péter Miklós (1939–2008) erdélyi magyar egyháztörténész, író, költő